НФЛ в сезоне 1958 — стал 39-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф 
 Восточная конференция: Нью-Йорк Джайентс — Кливленд Браунс 10:0
 Чемпионская игра НФЛ: Балтимор Колтс — Нью-Йорк Джайентс 23:17 (ОТ)

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1958.pdf Сезон 1958 года в деталях]

Сезоны НФЛ